Hoffmann o Hofmann puede referirse a:

Hoffman (apellido), apellido alemán
Hoffmann (apellido), apellido alemán.
Hofman (apellido), apellido alemán.
Hofmann, escuela de hostelería en Barcelona con una estrella Michelín.
Hofmann (apellido), apellido alemán.
Hoffmann-La Roche, una empresa farmacéutica suiza (Basilea).
Hooffman (apellido), apellido alemán
Huffman (apellido), apellido alemán.
Eliminación de Hofmann.
Los cuentos de Hoffmann, una ópera de 1881.
Lost Keys (Blame Hofmann), una canción hecha por Tool.